

Patronyme 

 Abdelghani Aouamri (né en 1977), footballeur algérien ;
 Mohamed Aouamri (né en 1957), dessinateur de bandes dessinées d'origine algérienne ;
 Mohamed Amine Aouamri (né en 1983), footballeur algérien.